Ulceby (East Lindsey) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Ulceby with Fordington – civil parish
 Ulceby (North Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)